Carmagnole (danslied): een revolutionair danslied gebaseerd op Piëmontese volksmuziek.
 Carmagnole (kleding): een kort jasje gedragen door sommige Franse revolutionairen en gebaseerd op Piëmontese klederdracht.

Zie ook 
 Carmagnola: Klein dorpje in de Italiaanse regio Piëmont.